Dürrenberg může znamenat:

Hora 
 Dürrenberg (1010 m) — hora v Bavorsku
 Dürrenberg (731 m) — hora v Bádensku-Wurttembersku
 Dürrenberg (656 m) — hora v Bavorsku